Суперкубок Чехии по футболу 2010 года () — 1-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 пражская «Спарта» и обладатель Кубка Чехии 2009/10 пльзеньская «Виктория». Встреча состоялась 8 июля 2010 года в Праге, на стадионе Дженерали Арена.

Обладателем Суперкубка Чехии 2010 года стала «Спарта», одолевшая «Викторию» со счётом 1:0.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2010 на сайте fotbal.idnes.cz

2010
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
Матчи ФК «Спарта» Прага
Чехия
Спорт в Чехии в 2010 году
Июль 2010 года
События 8 июля
Спортивные соревнования в Праге